|-
| 122501 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122502 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122503 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122504 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122505 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122506 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122507 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122508 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122509 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122510 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122511 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122512 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122513 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122514 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122515 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122516 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122517 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122518 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122519 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122520 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122521 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122522 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122523 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122524 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122525 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122526 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122527 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122528 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122529 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122530 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122531 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122532 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122533 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122534 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122535 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122536 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122537 - || || 20 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122538 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122539 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122540 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122541 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122542 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122543 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122544 - || || 26 d'agost, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122545 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122546 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122547 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122548 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122549 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122550 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122551 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122552 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122553 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122554 - || || 25 d'agost, 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 122555 - || || 28 d'agost, 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 122556 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122557 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122558 - || 2000 RA || 1 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 122559 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122560 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122561 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122562 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122563 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122564 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122565 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122566 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122567 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122568 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122569 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122570 - || || 3 de setembre, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 122571 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122572 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122573 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122574 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122575 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122576 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122577 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122578 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122579 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122580 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122581 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122582 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122583 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122584 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122585 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122586 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122587 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122588 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122589 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122590 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122591 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122592 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122593 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122594 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122595 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122596 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122597 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122598 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122599 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122600 - || || 5 de setembre, 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
2